Estoril, freguesia (frazione) del comune di Cascais
Estoril Open, torneo di tennis
Circuito di Estoril, autodromo